«Shape of My Heart» () — первый сингл с Black & Blue, четвёртого студийного альбома группы Backstreet Boys. Песня получила номинацию на премию Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой.

Критика
Крейг Сеймур из Entertainment Weekly поставил песне тройку в своем обзоре, заявив, что баллада в среднем темпе — это скорее безрадостное перечитывание, чем зрелое преображение. Джейсон Липшутц из Billboard счел песню разочарованием, заявив, что это было приглушенное размышление в среднем темпе об ошибках и слабостях и что песня не тянет на яркое возвращение какое ей предвещали.

Клип
Музыкальное видео на песню было снято режиссером Мэттью Ролстоном в театре Орфей в Лос-Анджелесе. Все видео снято в монохромном цвете с синим оттенком, создавая черно-синюю атмосферу в соответствии с названием альбома. Видео пробыло на верхней позиции 61 день. По состоянию на сентябрь 2021 года оно набрало более 222 миллионов просмотров на YouTube.

Трек-лист
Standard CD single, UK cassette single
 "Shape of My Heart" – 3:47
 "All I Have to Give" (a cappella) – 3:48
 "The One" (Jack D. Elliot Radio Mix) – 3:46

European CD single
 "Shape of My Heart" – 3:47
 "All I Have to Give" (a cappella) – 3:48

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Синглы Backstreet Boys
Синглы 2000 года
Песни, написанные Максом Мартином
Песни 2000 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Поп-баллады
Сентиментальные любовные песни
Баллады 2000-х годов
Музыкальные клипы, снятые Мэттью Ролстоном